Název Mútnik má více významů:

sídlo
 Mútnik (Hnúšťa) – osada města Hnúšťa
 Mútnik (Liptovský Mikuláš) – osada města Liptovský Mikuláš

vodní tok
 Mútnik (přítok Jalovského potoka) – levostranný přítok Jalovského potoka v okrese Liptovský Mikuláš
 Mútnik (přítok Turce) – pravostranný přítok Turce na Slovensku v okrese Turčianske Teplice
 Mútnik (levostranný přítok Veselianky) – levostranný přítok Veselianky na Slovensku v okrese Námestovo
 Mútnik (pravostranný přítok Veselianky) – pravostranný přítok Veselianky na Slovensku v okrese Námestovo